Чемпионат Италии по баскетболу среди женщин 2013/2014 годов являлся 83 сезоном «Серия А1» () — высшего женского баскетбольного дивизиона Италии. В 6-й раз чемпионом стала команда из Скио «Фамилья».

Регламент 
Турнир проводился в два этапа:

1) регулярный сезон — 12 команд с 13 октября 2013 года по 23 марта 2014 года играют между собой по круговой системе дома и на выезде.

2) плей-офф — восемь лучших команды «регулярки» образуют сетку, начиная с 1/4 финала.

Участники 
Перед началом чемпионата 5-я и 9-я команда прошлого сезона, соответственно «Голдбет» (Таранто) и «ДМА Дель Бо» (Поццуоли) по финансовым причинам были расформированы.

 *- места команд в подэлитном дивизионе «Серия А2»

Регулярный сезон 

 *- после 18 туров клуб был отчислен из-за неуплаты взноса итальянской федерации баскетбола, все результаты команды аннулированы.

Плей-офф

ФИНАЛ

Итоговое положение 

   Пассаласкуа 
 3. Аква&Сапоне 
 4. Гесам Гас
 5.  Умана 
 6. Лавеццини
 7. КариСпеция 
 8. Цеприни Коструциони 
 9. ЦУС Кальяри 
 10. Фила 
 11. Троджилос 
 12. ЦУС Кьети

Лучшие 
По версии сайта Eurobasket.com

Символическая пятёрка турнира
  Шэннон МакКаллум («Умана»)
  Эшли Фонтанетт («Аква&Сапоне»)
  Меган Махоуни («Гесам Гас»)
  Эшли Уолкер («Пассаласкуа»)
  Эрлана Ларкинс («Фамилья»)

Лидеры сезона по средним показателям за игру

См. также 
 Чемпионат Италии по баскетболу 2013/2014

Примечания

Ссылки 
 

2013 год в баскетболе
2014 год в баскетболе
Чемпионат Италии по баскетболу среди женщин
Спорт в Италии в 2013 году
Спорт в Италии в 2014 году